Зу́бова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители

АВЕКЛ 
 Зубова, Аделаида Алексеевна (в замужестве: Родзянко; псевдоним: Тальцева; 1830—1893) — директор Киевского института благородных девиц, писательница.
 Зубова, Анастасия Викторовна (род. 1979) — российская бегунья.
 Зубова, Антонина Михайловна (1928—2014) — советский педагог, заслуженный учитель РСФСР. 
 Зубова, Вера Андреевна (1803—1853) — русская балерина Санкт-Петербургских театров.
 Зубова, Екатерина Алексеевна (род. 1992) — российская биатлонистка.
 Зубова, Клавдия Алексеевна (1840—1906) — русская купчиха, благотворительница.
 Зубова, Людмила Владимировна (род. 1946) — советский и российский филолог, доктор наук.

М

О 
  См. также 
 Зубова Буда
 Зубова Поляна